Аспургиане (или аспургианы) — одно из меотских племен, живших в I тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря, упоминаются античными авторами.

История 
Страбон сообщал :

К числу меотов принадлежат сами синды и дандарии, тореаты, агры и аррехи, а также тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи и некоторые другие. К ним относятся аспургианы, живущие на пространстве в 500 стадий между Фанагорией и Горгиппией. Когда царь Полемон I, напав на них под предлогом заключения договора о дружбе, не сумел, однако, скрыть своего намерения, они перехитрили его и, захватив в плен, убили.

Более поздняя судьба племени аспургиан пока не известна. Вероятно, они просто растворились в общей меотской среде.

Позже аспургиане практически не упоминаются, за исключением того, что Полемон I был лишь третьим по счёту мужем боспорской царицы Динамии (внучка Митридата Великого), а её первым мужем был Асандр — возможно, аспургианский царь (или вождь), причём в браке Динамии и Асандра родился сын (скорее всего единственный), которого назвали Аспургом.

В советское время было установлено, что античные авторы в древности называли меотами различные адыгские племена, которые обитали в Прикубанье, на юго-западе Северного Кавказа и Черноморском побережья.

Аспургиане упоминаются в связи с сыном Аспурга Митридатом VIII, скрывавшимся у аспургиан от преследования римлян.

Гипотезы 
Исходя из вышеуказанного сообщения Страбона, меотское племя аспургиан оказало некоторое влияние на историю Боспорского государства, поэтому относительно этнической принадлежности аспургиан в последнее время часто выдвигаются различные гипотезы, а именно :

Отдельные северокавказские историки видят в аспургианах вероятных предков ранних алан.

Последователи Гумилёва утверждают, что аспургиане это господствующая родовая династия сарматского племени сираков.

Отдельные историки убеждены, что аспургиане это не народ, а сословие тяжеловооружённых воинов−всадников, находившихся на службе у боспорских владык.

Иное значение 
Примерно через 400 лет после вышеуказанных событий в том же географическом районе (Северное Причерноморье), наименование, близкое к аспургианам, снова появляется в истории, но не в качестве обозначения племён (народов), а в качестве обозначения должности — «аспургии» — начальники областей, упоминаются наряду с должностями хилиарх, лохаг (военачальник), политарх. Эти наименования должностей стали известны из посвятительной надписи III века н. э. в честь Зевса Спасителя и Геры Спасительницы за победу и долголетие царя Тейрана I.

Примечания 

Железный век
Исчезнувшие народы Кавказа
Меоты
История Адыгеи